Hampstead puede referirse a los siguientes topónimos:

 Hampstead, parroquia de la provincia de Nuevo Brunswick (Canadá).
 Hampstead, ciudad de la región metropolitana de Montreal, en la provincia de Quebec (Canadá).
 Hampstead, localidad de la parroquia de Saint Andrew (Dominica).
 Hampstead, pueblo del estado de Maryland (Estados Unidos).
 Hampstead, barrio de la ciudad de Londres (Inglaterra).

Además, puede hacer referencia a:
 Hampstead Heath, parque de la ciudad de Londres (Inglaterra).